Buñuel puede referirse a:

 Geografía
 Buñuel, municipio de Navarra (España).
 Personas
 Alfonso Joaquín Buñuel Portolés(1915-1961), arquitecto, diseñador, decorador y artista del surrealismo; hermano de Luis Buñuel.
 Diego Buñuel (1970-), director de cine francés.
 Juan Luis Buñuel (1934-2017), director de cine francés.
 Luis Buñuel Portolés (1900–1983), cineasta español.
 Miguel Buñuel Tallada (1924-1980), actor y escritor español; hijo del anterior.